Terra puede referirse a:
 Terra, la diosa de la Tierra en la mitología romana.

Personas
 Gabriel Terra, el presidente de Uruguay entre 1931 y 1938.
 Terra, personaje de los Jóvenes Titanes. 
 Terra Branford, un personaje de ficción del videojuego Final Fantasy VI.
 Terra Naomi, cantante independiente ganadora del YouTube Video Awards del año 2006.

Lugares
 Terra Mítica, un parque de atracciones, 
 Terra Natura, un parque temático. 
 Terra Australis, un continente imaginario.

Otros
 Terra Networks o Terra.es, portal o página web de internet.
 Seat Terra, un modelo de automóvil del fabricante español SEAT.
 Terra (cómic), personaje de ficción.
 Terra (EOS AM-1), satélite artificial.
 TËЯRA, banda musical compuesta por Naoki Maeda y Junko Karashima.
 Terra (canción), canción del grupo musical Tanxugueiras que incluye diversas lenguas cooficiales de la geografía española. La misma fue candidata a representar al país en el Festival de Eurovisión en 2022.
 TerraMaster, una empresa china
 Terra Lliure, cántico o lema, que utilizan las personas que defienden la independencia de Cataluña.